Meraslompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Meraslompolo, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (57,2 ha)
Meraslompolo, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (47,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn